Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der südkoreanische Fußballverband KFA wurde 1933 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 6. Juli 1948 gegen Hongkong statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Südkoreas aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und OAM = Ostasienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der südkoreanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der südkoreanischen Mannschaft

1948 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die südkoreanische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 122 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 41 der derzeit abzüglich Südkoreas 46 Nationalmannschaften der AFC
 16 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 11 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 alle 10 derzeitigen Nationalmannschaften der CONMEBOL
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 38 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 5 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 3 gehörten zuletzt der AFC und 2 der UEFA an

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Februar 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Sudkorea
!